Kindo ist der Familienname von:

 Michael Kindo (1947–2020), indischer Hockeyspieler
 Victor Kindo (1947–2008), indischer Bischof

Kindo ist der Name folgender Orte:
 Kindo (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu)